La Région de développement Vest est une région de Roumanie ;
 VEST, abréviation de Validation des Entrées, des Sorties, des Tâches, est un modèle de gestion de projet informatique.

Patronyme 
 George Graham Vest (1830-1904), homme politique américain ;
 Lorenz Chrysanth von Vest (1776-1840), poète, médecin, chimiste et botaniste autrichien.

Voir aussi 
 veste